Gimme Some Truth (по названию песни) — бокс-сет с песнями Джона Леннона, выпущенный лейблом EMI Records 5 октября 2010 года, к 70-летию Леннона. Бокс-сет составлен из четырёх дисков, набор песен на каждом из которых определяется отдельной темой (по названиям известных песен Леннона): «Working Class Hero» («Герой рабочего класса») — песни на социально-политическую тематику; «Woman» («Женщина») — песни о любви; «Borrowed Time» («Время, взятое взаймы») — песни о жизни; «Roots» («Корни») — песни, на которых Леннон учился играть и сочинять рок-н-ролльные песни, а также оказавшие на него влияние. Все песни, изданные на бокс-сете, были заново ремастированы. Одновременно был выпущен сборник с наиболее популярными песнями Леннона из представленных в бокс-сете, под названием Power to the People: The Hits.

Список композиций 
Автор всех песен — Джон Леннон, кроме указанных особо.

Диск 1 (Working Class Hero)

Диск 2 (Woman)

Диск 3 (Borrowed Time)

Диск 4 (Roots)

Примечания

Ссылки 
 John Lennon — Gimme Some Truth (CD) at Discogs
 Gimme Some Truth at Graham Calkin’s Beatles Pages

Сборники Джона Леннона
Альбомы, опубликованные посмертно
Сборники 2010 года
Сборники EMI Records
Альбомы, спродюсированные Йоко Оно
Альбомы на английском языке
Сборники на английском языке
Бокс-сеты Джона Леннона